Powiat czortkowski (Galicja)
 Powiat czortkowski (ZURL)
 Powiat czortkowski (II Rzeczpospolita)
 Kreishauptmannschaft Czortków – powiat w Dystrykcie Galicja